Le sigle SSE peut signifier :
 sans sous-entendu, voir Langage SMS ;
 santé, sécurité et environnement, voir Santé et sécurité au travail ;
 Scottish and Southern Energy (SSE plc) ;
 Server-sent events : alternative aux WebSocket à sens unique (le client reçoit des données du serveur, mais ne peut pas en envoyer) ;
  ;
  ;
 Streaming SIMD Extensions ;
 sud-sud-est, voir Points cardinaux.
 SSE : Sustainable Stock Exchanges ( The Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative provides an effective platform for dialogue between the UN, stock exchanges, investors, companies and regulators.)